Кинемато́граф — многозначный термин.
 Кинематограф — отрасль человеческой деятельности.
 Кинематограф, кинематографический аппарат Люмьеров — записывающе-воспроизводящий проекционный аппарат.
 «Кинематограф» — поэтическая рок-композиция советского ВИА «Пламя».
 Кинематограф — альбом советского ВИА «Пламя» 1984 года.

См. также 
 Синематограф (значения)
 Кино (значения)